Galttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Galttjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Galttjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (6,85 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn